Leporello steht für:
 eine Opernfigur, siehe Don Giovanni
 Leporello (Heft), ein Druckerzeugnis
 Leporello (Hörfunksendung), ein werktäglich ausgestrahltes Kulturmagazin auf Radio Ö1

Siehe auch:
 Leporellofalz
 Lepo (Seilrückholwagen beim Segelflugsport, möglicherweise eine Kurzform von Leporello)